Limay – municipalità delle Filippine nella Provincia di Bataan
Limay – comune della Francia nel dipartimento degli Yvelines
Limay – fiume dell'Argentina